Deckschicht steht für
 Deckschicht (Beschichtung), der Schlussbelag der Beschichtung, Endlackierung, Finish, u. a. 
 im Straßenbau die oberste Konstruktionsebene, siehe Decke (Straßenbau)
 Deckschicht (Geologie), eine Überlagerung mit Locker- und Sedimentgesteinen, siehe auch Boden (Bodenkunde), Bodenhorizont